Voorlopig Bewind kan betekenen:
Directoire, orgaan dat Frankrijk bestuurde van 1795–1799, na de val van het Jacobijnse schrikbewind van Robespierre.
Driemanschap van 1813, tijdelijk bewind in Nederland van 20 november 1813 tot aan de ambtsaanvaarding van 'soeverein vorst' Willem I op 2 december 1813.
Voorlopig Bewind (België), revolutionair comité in België in 1830–1831.

Zie ook
Voorlopige Regering (doorverwijspagina)